Daimús kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Daimús (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Daimús (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar